Бурлада () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 2,15 км². Население — 18388 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 3 км.

В 1964 году основан ФК Бурладес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры